Hamzići est un toponyme qui peut désigner plusieurs localités en Bosnie-Herzégovine :
Hamzići, un village situé dans la municipalité de Čitluk, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Hamzići, un village situé dans la municipalité de Trnovo, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Hamzići, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie.